Creatures of the Night steht für:

 Creatures of the Night (Album), Studioalbum der Rockband Kiss aus dem Jahr 1982
 englisch für nachtaktive Tierarten, siehe Temporaler Spezialist